Arenysaurus ardevoli — вид птахотазових динозаврів підродини ламбеозаврові (Lambeosaurinae) родини гадрозаврові (Hadrosauridae). Динозавр існував у кінці крейдового періоду (66 млн років тому) на території сучасної Європи.

Історія дослідження 

Викопні рештки динозавра виявлені в 1997 році у відкладеннях формації Тремп на півночі Іспанії. Розкопки тривали до 2003 року. За цей час виявлено фрагменти черепа (черепну коробку та нижню щелепу) та елементи посткраніального скелета (окремі хребці, ребра, фрагменти лівої лопатки, таза, передніх та задніх кінцівок). На основі решток у 2009 році описано новий вид Arenysaurus ardevoli. Родова назва Arenysaurus вказує на типове місцезнаходження виду — село Арен в провінції Уеска. Видова назва вшановує іспанського геолога Ллуїса Ардевола.

У 2013 та 2014 роках знайдено додатковий викопний матеріал, що належав цій же особині, що і голотип.

Опис 
Динозавр сягав 5-6 м завдовжки. Довжина черепа оцінюється у 60 см.

Філогенія 
Філогенетична кладограма за Prieto-Marquez et all.

Примітки 

Гадрозаврові
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Європи
Вимерлі тварини, описані 2009